Hettinger est un patronyme germanique, désignant une personne habitante ou originaire d'une localité nommée "Hetting" ou "Hettingen" et peut désigner:

 Hettinger, comté d’Adams, Dakota du Nord ;
 Le comté de Hettinger, Dakota du Nord.

 
  (1819, Aschaffenbourg  1890, Wurtzbourg), un prêtre catholique, professeur de patristique, dogmatique, et homilétique allemand
 Johny Hettinger (* 1949)
 Karl Hettinger
  (* ?, Augsbourg), un cinéaste, actrice et danseuse américain d'origine allemande
  (* 1948, Spire), un avocat, professeur et auteur, allemand
  (* 1945, Memphis), un maire de la ville de Huntsville
  (1922, , Selters  1994, Mülheim an der Ruhr), un médecin allemand

Voir aussi 
 Hettange-Grande (, lorrain : Grouss-Hetténgen, )
 Hettange-Petite (lorrain : Kleng-Hetténgen)
 ,

Références 

Patronyme allemand
Patronyme luxembourgeois
Patronyme lorrain